Джхунджхуну, Джхунджхунун (, ) — город в северо-западной части Индии, в штате Раджастхан, административный центр округа Джхунджхуну.

География 
Город находится в северо-восточной части Раджастхана, на высоте 322 метров над уровнем моря.
Джхунджхуну расположен на расстоянии приблизительно 130 километров к северо-северо-западу (NNW) от Джайпура, административного центра штата и на расстоянии 170 километров к западу-юго-западу (WSW) от Нью-Дели, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года, население составляло 118 966 человек, из которых мужчины составляли 52 %, женщины — соответственно 48 % . Уровень грамотности населения составлял 64 %.
Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
 Храмовый комплекс Рани Сати — центр культа индуистской богини Сати.

Примечания 

Города Раджастхана